Wenlock kan syfta på:

 Wenlock & Mandeville — de officiella maskotarna vid de olympiska sommarspelen 2012 i London

Geologi
Wenlock (geologi) — en geologisk tidsperiod i Silur

Geografi

Australien 
 Wenlock River — ett vattendrag i Queensland

Storbritannien
 Little Wenlock, Shropshire, England
 Much Wenlock, Shropshire, England
 Wenlock Edge, Shropshire, England